Rejon makarowski (ukr. Макарівський район, Makariwśkyj rajon) – była jednostka administracyjna w składzie obwodu kijowskiego Ukrainy. Zlikwidowana w 2020 roku w wyniku reformy administracyjnej.

Powstał w roku 1923. Miał powierzchnię 1400 km2 i liczył około 37 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu był Makarów.

W skład rejonu wchodziły 2 rady osiedlowe oraz 36 silskich rad, obejmujących 67 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy